NGC 4310 (другие обозначения — NGC 4338, UGC 7440, MCG 5-29-74, ZWG 158.92, IRAS12199+2929, PGC 40086) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект занесён в новый общий каталог несколько раз, с обозначениями NGC 4310, NGC 4338.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4310
Волосы Вероники (созвездие)
Группа Волос Вероники I